LPM steht für:
 Lahden Pallo-Miehet, ehemaliger Name des Vereins FC Kuusysi
 Landless People’s Movement
 Liga Premier Malaysia, siehe Malaysia Premier League
 Luyten Proper-Motion Catalogue, einer der Sternkatalog mit Berücksichtigung der Eigenbewegungen der Sterne
 Flugplatz Lamap (IATA-Code), Flugplatz in Vanuatu

lpm steht für:
 litre per minute, „Liter pro Minute“ (L/min), volumetrische Durchflussrate, Volumenstrom

Abkürzung